El Chapulín Colorado, série de televisão
 El Chapulín Colorado (personagem), da série de televisão citada acima
 Caldeirão do Huck, programa de televisão
 Carolina Herrera, estilista venezuelana
 .ch, domínio da internet
 Chega (partido político)

Desambiguações de siglas